przez drużynę konduktorską
 przez dyżurnego ruchu
 przez dróżnika przejazdowego
 przy próbie hamulców zespolonych